Corwin – postać literacka z cyklu Amber Rogera Zelazny’ego
Miejscowości w USA:
 Corwin – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Corwin (ang. Corwin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Corwin (ang. Corwin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Corwin (ang. Corwin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 gmina Salem – gmina w USA, w stanie Ohio, dawniej zwana gminą Corwin